Козловичский сельский Совет — сельский Совет на территории Калинковичского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Козловичский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Казанск — деревня.
 Козловичи — деревня.
 Кощичи — деревня.
 Тидов — деревня.

См. также 
 Калинковичский район

Примечания

Ссылки 
 Калинковичский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Калинковичского района